Cerbero – cane tricefalo della mitologia greca
 Cerbero – costellazione
 Cerbero – satellite naturale di Plutone
 Cerbero – gruppo musicale metal argentino
 Cérbero – poesia di Pedro Kilkerry